Фінал Кубка володарів кубків 1998 — футбольний матч для визначення володаря Кубка володарів кубків УЄФА сезону 1997/98, 38-й фінал змагання між володарями національних кубків країн Європи. 

Матч відбувся 13 травня 1998 року у шведському Стокгольмі за участю володаря Кубка Англії 1996/97 «Челсі» та володаря Кубка Німеччини 1996/97 «Штутгарта». Гра закінчилася з рахунком 1-0 — лондонці здобули свій другий титул переможців Кубка володарів кубків.

Шлях до фіналу

Деталі

Див. також
Кубок володарів кубків 1997—1998
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 1998
Фінал Кубка УЄФА 1998

Посилання
Кубок володарів кубків УЄФА 1997-98 на RSSSF 
Фінал Кубка володарів кубків УЄФА 1998 на transfermarkt

1998 у футболі
Фінали Кубка володарів кубків УЄФА
1998
Спортивні змагання у Стокгольмі
Матчі ФК «Челсі»
Травень 1998